Bregel Sport is een Belgische voetbalclub uit Genk.

De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7028 en heeft rood-wit als kleuren. Bregel Sport komt uit in het Limburgse provinciale voetbal. De jeugdopleiding speelt in de interprovinciale of nationale reeksen.

Resultaten

Externe link
Officiële website

Voetbalclub in Genk